Blair steht für:

 Blair (Name), einen Vor- und Familiennamen (mit Namensträgern)

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Blair (Livingston County, Illinois)
 Blair (Randolph County, Illinois)
 Blair (Kansas), im Doniphan County
 Blair (Kentucky), im Harlan County
 Blair (Maine), im Somerset County
 Blair (Mississippi), im Lee County
 Blair (Montana), im Roosevelt County
 Blair (Nebraska), im Washington County
 Blair (Nevada), im Esmeralda County
 Blair (New Hampshire), im Grafton County
 Blair (Ohio), im Portage County – nicht mehr existent
 Blair (Oklahoma), im Jackson County
 Blair (South Carolina), im Fairfield County
 Blair (Tennessee), im Roane County
 Blair (Texas), im Taylor County
 Blair (Utah), im Tooele County
 Blair (Jefferson County, West Virginia)
 Blair (Logan County, West Virginia)
 Blair (Wisconsin), im Trempealeau County
 Blair Crossing, im Pondera County, Montana
 Blair Gap, im Sullivan County, Tennessee
 Blair Heights, im Douglas County, Georgia
 Blair Mill Village East, im Montgomery County, Pennsylvania
 Blair Mill Village West, im Montgomery County, Pennsylvania
 Blair Portal, im Montgomery County, Maryland
 Blair Town, im Pike County, Kentucky
 Blair Village, im Fulton County, Georgia
 Blair Woods, im Queen Anne’s County, Maryland
 Blair County, Verwaltungseinheit in Pennsylvania

Sonstiges:
 Blair (Band), Soulband
 Blair Bay, Antarktis
 Blair Brook, Fließgewässer im Hampden County, Massachusetts
 Blair Castle, Burg in Schottland
 Blair Coal Mine, Mine im Moffat County, Colorado
 Blair County, Bezirk in Pennsylvania
 Blair Gap Branch, Fließgewässer im Sullivan County, Tennessee
 Blair Gap Run, Fließgewässer im Blair County, Pennsylvania
 Blair House, Residenz von US-Präsident Harry S. Truman während seiner Amtszeit
 Blair-Inseln, Antarktis
 Blair Lakes, See im Fairbanks North StarAlaska
 Blair Lode, Mine im Catron County, New Mexico
 Blair Lodes, Mine im Esmeralda County, Nevada
 Blair Oil Field, Ölfeld im Taylor County, Texas
 Blair Spring Branch, Fließgewässer im Edmonson County, Kentucky
 Blairgowrie and Rattray, Schottland (umgangssprachliche Bezeichnung)

im NRHP gelistete Objekte:
 Blair & Co., in Baltimore, Maryland, ID-Nr. 94001422
 Blair County Courthouse, in Hollidaysburg, Pennsylvania, ID-Nr. 76001606
 Blair Farm, in Boone, North Carolina, ID-Nr. 08000812
 Blair Flats, in St. Paul, Minnesota, ID-Nr. 75001006
 Blair High School, in Blair, Nebraska, ID-Nr. 91000300
 Blair Mound, in Winnsboro, South Carolina, ID-Nr. 74001853
 Blair Mountain Battlefield, in Logan, West Virginia, ID-Nr. 08000496
 Blair Park, in Richmond, Kentucky, ID-Nr. 83003779
 Blair Presbyterial Academy, in Blairstown, New Jersey, ID-Nr. 89001944
 Blair-Dunning House, in Bloomington, Indiana, ID-Nr. 83000009
 Blair-Rutland Building, in Decatur, Georgia, ID-Nr. 02001492
 Blair’s Cottage Sites Historic District, in West Glacier, Montana, ID-Nr. 08001221
 Blair’s Ferry Storehouse, in Loudon, Tennessee, ID-Nr. 77001277

Siehe auch:
 Blair Peak
 Blair’s Sauces and Snacks
 Blair Lake
 Blair Township
 Mount Blair